Breyeller See steht für folgende Naturschutzgebiete in der Stadt Nettetal, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen:

 Oberer Breyeller See
 Unterer Breyeller See